Aceasta este o listă de localități din raionul Rahău, Ucraina.
  

Raionul Rahău, Transcarpatia